Le gare di baseball alle olimpiadi estive del 1996 si sono svolte ad agosto ad Atlanta.

Gara maschile

Medagliere per nazioni

Risultati

Fase a gironi

1ª giornata (20 luglio)

2ª giornata (21 luglio)

3ª giornata (23 luglio)

4ª giornata (24 luglio)

5ª giornata (27 luglio)

6ª giornata (28 luglio)

7ª giornata (29 luglio)

Classifica

Semifinali (1º agosto)

Finale 3º-4º posto (2 agosto)

Finale (2 agosto)

Classifica Finale 

Olimpiadi
 26
Sport ai Giochi della XXVI Olimpiade